Santa Catarina puede referirse a los siguientes topónimos:

En Brasil 
 Santa Catarina, estado federal.
 Isla Santa Catarina, isla localizada en el estado anterior.

En Cabo Verde 

 Santa Catarina, municipio de la isla de Santiago.
 Santa Catarina do Fogo, municipio de la isla de Fogo.

En Guatemala 

 Santa Catarina Barahona, municipio del departamento de Sacatepéquez.
 Santa Catarina Ixtahuacán, municipio del departamento de Sololá.
 Santa Catarina Mita, municipio del departamento de Jutiapa.
 Santa Catarina Palopó, municipio del departamento de Sololá.
 Santa Catarina Pinula, municipio del departamento de Guatemala.

En México 
 Santa Catarina, municipio del estado de Guanajuato.
 Santa Catarina, municipio del estado de Nuevo León.
 Santa Catarina, municipio del estado de San Luis Potosí.
 Santa Catarina, cabecera del municipio anterior.
 Santa Catarina Ayometla, municipio del estado de Tlaxcala.
 Santa Catarina Cuixtla, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina de Tepehuanes, municipio del estado de Durango.
 Santa Catarina Ixtepeji, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Juquila, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Lachatao, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Loxicha, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Mechoacán, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Minas, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Quiané, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Quieri, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Tayata, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Ticuá, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Tlaltempan, municipio del estado de Puebla.
 Santa Catarina Yecahuízotl, pueblo originario de la Ciudad de México.
 Santa Catarina Yosonotú, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Yutandú, municipio del estado de Oaxaca.
 Santa Catarina Zapoquila, municipio del estado de Oaxaca.
 Sierra de Santa Catarina, cadena montañosa de la Ciudad de México.
 Misión de Santa Catarina Virgen y Mártir, misión dominica abandonada en el estado de Baja California.

En Portugal 
 Santa Catarina, freguesia de Caldas da Rainha.